Kuschnir oder Kushnir ist der Familienname folgender Personen:

 Alla Kuschnir (1941–2013), russisch-israelische Schachspielerin
 Anton Kuschnir (* 1984), weißrussischer Freestyle-Skier
 David Kushnir (1931–2020), israelischer Leichtathlet und Fußballspieler
 Boris Kuschnir (* 1948), russisch-österreichischer Violinist
 Wardan Wardanowitsch Kuschnir (1969–2005), russischer Spammer